Marca Oriental de Baviera coneguda com a Marca de Babenberg o Marca d'Àustria (Ostmark)
 Marca Oriental de Saxònia (Ostmark)